Николай Баландин: Баландин, Николай Александрович (род. 1989) — российский спортсмен-гребец.
 Баландин, Николай Иванович — народный комиссар рабоче-крестьянской инспекции КазССР октябрь 1920 г. — июнь 1921 г.
 Баландин, Николай Фёдорович (1930—?) — советский инженер-механик, лауреат Государственной премии СССР.